Pjatnenkova kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Pjatnenkova (udde), 
 Pik Pjatnenkova, 

Robotskapade Antarktisförgreningar